SRO steht für:
 das Rollenspiel Silkroad Online
 die SRO Motorsports Group, früher Stéphane Ratel Organisation
 standing-room only, eine Veranstaltung nur mit Stehplätzen
 Self-Regulatory Organization, eine US-Nicht-Regierungsorganisation, die mit der Befugnis ausgestattet ist, in ihrem Zuständigkeitsbereich eigene Vorschriften zu erlassen und diese durchzusetzen. Beispiele: NYSE / NASDAQ / FINRA
 Selbstregulierungsorganisation, eine nach Schweizer Recht, Privatrechtliche Finanzorganisation welche ihre Mitglieder überwacht, und gleichzeitig selbst von der FINMA überwacht wird.
 Bahnhof Rohrbach (Saar) (DS100-Code)
 Sozialraumorientierung

SRO als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Saale-Holzland-Kreis (für Stadtroda)

SRo steht für:
 Slovenský rozhlas, eine Rundfunkgesellschaft

SrO steht für:
 Strontiumoxid

Sro steht für:
 Sro (Ägyptische Mythologie), Name eines ägyptischen Dämons, siehe Papyrus BM 10808

s.r.o. steht für:
 , tschechische Rechtsform  der haftungsbeschränkten Gesellschaft
 , slowakische Rechtsform der haftungsbeschränkten Gesellschaft 

sro steht für:
 Campidanesisch (ISO-639-3-Code)

SRO